214-та стрілецька дивізія  — військове з'єднання СРСР, що мало два формування: 
 214-та стрілецька дивізія (I формування) — сформована в 1941 році
 214-та стрілецька дивізія (СРСР, II формування) — сформована в 1942 році